Пуру:

Персоналии
 Пуру (царь) — 6-й царь Лунной династии и основатель родовой ветви .
 Пуру — в корейской мифологии сын Тангуна Вангома, основателя древнего Чосона, 1-го корейского государства.
 Пуру (IV век до н. э.) — пенджабский раджа, отражавший вторжение Александра Македонского.
  (1896—1963) — китайский художник и каллиграф.

Племена и царства
  — племя, или конфедерация племён, много раз упоминаемое в Ригведе.

Топоним
  — деревня в северо-восточной Эстонии.

См. также 
 Пуруравас